Saekle Greijdanus (1871-1948), theoloog
Greijdanus (school), een scholengemeenschap met vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede.